Afonso Angeli Torteroli (Gênova, 23 de setembro de 1849 - Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 1928), foi um jornalista, professor e espírita italiano, militante no Brasil.

Biografia 
Figura pouco divulgada historicamente, foi o grande líder da corrente dos chamados "científicos", no movimento espírita brasileiro no século XIX.

Traduziu várias obras de Alan Kardec, entre as quais "A Gênese", publicadas através da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, da qual foi fundador (1879) e dirigente.

Fundou e dirigiu a revista da Sociedade Acadêmica, posteriormente substituída pela revista "O Renovador".

Foi o organizador do I Congresso Espírita Brasileiro, que teve lugar em setembro de 1881, na cidade do Rio de Janeiro.

Fundou (outubro de 1881) e dirigiu o Centro da União Espírita do Brasil, entidade que tinha como objetivo organizar o movimento espírita brasileiro.

Obra 
 O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Rio de Janeiro: Sociedade Acadêmica.

Ligações externas 
 História Ilustrada do Espiritismo no Brasil in CPDOC Espírita

Escritores espíritas do Brasil
Mortos em 1928